Skive Kommune ist eine dänische Kommune in Jütland. Sie entstand am 1. Januar 2007 im Zuge der Kommunalreform durch Vereinigung der „alten“ Skive Kommune mit den bisherigen Kommunen Sallingsund, Spøttrup und Sundsøre im Viborg Amt.

Skive Kommune besitzt eine Gesamtbevölkerung von  Einwohnern (Stand ) und eine Fläche von  km². Sie ist Teil der Region Midtjylland.

Die kommunale Verwaltung hat ihren Sitz in der Stadt Skive.

Kirchspielsgemeinden und Ortschaften in der Kommune 
Auf dem Gemeindegebiet liegen die folgenden Kirchspielsgemeinden (dän.: Sogn) und Ortschaften mit über 200 Einwohnern  (byområder (dt.: „Stadtgebiete“) nach Definition der Statistikbehörde); Einwohnerzahl am , bei einer eingetragenen Einwohnerzahl von Null hatte der Ort in der Vergangenheit mehr als 200 Einwohner:

Soweit Sogne zusammengelegt wurden, bezieht sich das nur auf die kirchlichen Belange. In ihrer Eigenschaft als Matrikelsogne, also als Grundbuchbezirke der Katasterbehörde Geodatastyrelsen, wirken sich seit Abschaffung der Hardenstruktur 1970 solche Änderungen nicht mehr aus.

Partnerstädte 
Die Skive Kommune unterhält folgende Städtepartnerschaften:

 : Arvika
 : Kongsvinger
 : Ylöjärvi

Weblinks 

 Offizielle Website der Skive Kommune (dänisch)
 Krak Karte – Gemeinden suchen (interaktive Karte)

Einzelnachweise